Knut Kurck kan syfta på:

 Knut Jönsson (Kurck) (död 1597 eller 1598), svensk (finländsk) frälseman
 Knut Kurck (1622–1690), svensk friherre, riksråd och president i Kommerskollegium
 Knut Kurck (1694-1726), svensk friherre och major
 Knut Kurck (1761–1831), svensk friherre, politiker och överstekammarjunkare, samt RNO och KVO